Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2003./04., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Liga za popunu 1. HRL

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 115-116
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2003./04. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004/2005, Zagreb, 2005.
 wayback arhiva, hrs.hr ljestvica 2.HRL Sjever

Poveznice 
 1. HRL 2003./04.
 3. HRL 2003./04.
 4. rang HRL 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

2003-04
m-2